Botwright ist der Familienname folgender Personen:

 Rebecca Botwright (* 1982), englische Squashspielerin
 Vicky Botwright (* 1977), englische Squashspielerin